(4769) Castalia – planetoida
Miejscowości w USA:
 Castalia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Castalia – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Castalia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Castalia (ang. Castalia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash